

Biografia 
Cristina ("Krista") nacque nel castello di Friedrichshof, figlia maggiore del principe Cristoforo d'Assia-Kassel, e di sua moglie, la principessa Sofia di Grecia, sorella più giovane del principe Filippo, duca di Edimburgo. La nonna paterna di Cristina, la principessa Margherita di Prussia, era sorella del Kaiser Guglielmo II.

Il principe Cristoforo, era un membro dello Schutzstaffel (SS) e occupava importanti posizioni nel regime nazista tedesco. Durante la seconda guerra mondiale, fu uno dei maggiori nella Luftwaffe. Il 7 ottobre 1943, quando Cristina aveva dieci anni, suo padre fu ucciso in un incidente aereo sulle montagne dell'Appennino vicino a Forlì, in Italia. Sua madre si risposò con il principe Giorgio Guglielmo di Hanover nel 1946.

Dal secondo matrimonio della madre, Cristina ebbe quattro fratelli e tre fratellastri. Le sue case d'infanzia includevano il palazzo paterno della nonna di Friedrichshof a Taunus, un castello di famiglia a Panker nel Holstein e la residenza dei suoi genitori a Berlino-Dahlem.

Nel 1953 partecipò all'Incoronazione della Regina Elisabetta II. Cristina e sua cugina, la principessa Beatrice di Hohenlohe-Langenburg, trascorsero l'inverno del 1955-1956 a Londra, dove Cristina studiò l'arte del restauro sotto Anthony Blunt. È stato riferito che l'amico più intimo delle principesse in Inghilterra era il principe Andrea di Jugoslavia, che avevano incontrato l'anno precedente in Portogallo.

Matrimoni

Primo Matrimonio 
Sposò, il 2 agosto 1956 al castello di Friedrichshof, Andrea di Jugoslavia, il figlio più giovane di Alessandro I di Jugoslavia e della principessa Maria di Romania. Ebbero due figli:

 Maria Tatiana ("Tania") di Jugoslavia (nata il 18 luglio 1957), sposò Gregory Thune-Larsen;
 Cristoforo di Jugoslavia (4 febbraio 1960-14 maggio 1994).

Poco dopo il loro matrimonio, la principessa Cristina e il suo primo marito acquistarono The Hollands, una fattoria a Langton Green, nel Kent, che non si dimostrò redditizia. Trasferitosi a Londra, il principe Andrea sostenne la sua famiglia lavorando per un'attività di import/export e, successivamente, come dirigente di una banca.

Nel 1961 Cristina lasciò il marito per vivere con un artista olandese, Robert Floris van Eyck. Andrea chiese il divorzio, e ottenne la custodia dei due figli.

Secondo matrimonio 
Dopo il suo divorzio, Cristina sposò Van Eyck il 3 dicembre 1962 a Londra. Van Eyck era figlio del poeta, critico, saggista e filosofo Pieter Nicolaas van Eyck e fratello dell'architetto Aldo van Eyck. Ebbero due figli:

 Helen Sophia van Eyck (nata nel 1963) 
 Mark Nicholas van Eyck (nato nel 1966)

Cristina e van Eyck si separarono nel 1985 e divorziarono il 3 febbraio 1986.

Oltre alla Germania e l'Inghilterra, la principessa Cristina d'Assia aveva vissuto a Saint-Paul-de-Vence e a Gersau.

Ascendenza

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Cristina Margherita